Topònims: 
 Boulogne (Vendée), comuna francesa del departament de la Vendée
 Boulogne-Billancourt, comuna francesa de la regió de l'Île-de-France
 Boulogne-la-Grasse, municipi francès al departament de l'Oise 
 Boulogne-sur-Helpe municipi francès a la regió de Nord – Pas-de-Calais, al departament de Nord 
 Boulogne-sur-Mer, comuna francesa del departament de Pas-de-Calais
 Boulogne Sur Mer ciutat de l'Argentina a la província de Buenos Aires 
 Bois de Boulogne, a París
 Cantó de Boulogne-sur-Mer-Nord-Est, cantó francès del districte de Boulogne-sur-Mer (departament del Pas-de-Calais) 
 Cantó de Boulogne-sur-Mer-Nord-Oest, cantó francès del districte de Boulogne-sur-Mer (departament del Pas-de-Calais) 
 Cantó de Boulogne-sur-Mer-Sud, cantó francès del districte de Boulogne-sur-Mer (departament del Pas-de-Calais)
 Comtat de Boulogne, jurisdicció feudal centrada a Boulogne-sur-Mer
 Districte de Boulogne-Billancourt, districte del departament dels Alts del Sena (regió de l'Illa de França)
 Districte de Boulogne-sur-Mer, districte del departament francès del Pas-de-Calais 
 Estació de Boulogne-Tintelleries, estació ferroviària a la ciutat francesa de Boulogne-sur-Mer 
 Estació de Boulogne-Ville, estació ferroviària a la ciutat francesa de Boulogne-sur-Mer 
 Conteville-lès-Boulogne, municipi francès al departament del Pas-de-Calais 
 La Capelle-lès-Boulogne, municipi francès al departament de Pas-de-Calais i a la regió de Nord-Pas-de-Calais 
 Les Lucs-sur-Boulogne, municipi francès al departament de Vendée 
 Hesdigneul-lès-Boulogne, municipi francès al departament del Pas-de-Calais 
 Pernes-lès-Boulogne, municipi francès al departament del Pas-de-Calais 
 Saint-Étienne-de-Boulogne, municipi francès al departament de l'Ardecha 
 Saint-Martin-Boulogne, municipi francès al departament del Pas-de-Calais 
 Saint-Michel-de-Boulogne, municipi francès al departament de l'Ardecha 
 Miscel·lània:
 Kevin Boulogne, (1986, Liborna, Gironda), jugador de rugbi a 15 francès 
 Declaració de Boulogne, document escrit per Zamenhof i avalat pels participants del I Congrés d'esperanto a Boulogne-sur-Mer, França, el 1905
 Union Sportive de Boulogne, club de futbol francès de la ciutat de Boulogne-sur-Mer 
 Vieux-Boulogne, formatge francès fet amb llet de vaca no pasteuritzada